Sali může znamenat:

Sídlo 
 Sali (Alžírsko) – obec v Alžírsku
 Sali (Chorvatsko) – obec v Chorvatsku
 Sali (Etiopie) – město v Etiopii
 Sali Vercellese – obec v Itálii
 Šali (Čečensko) – město v Čečensku

Vodní tok 
 horní tok řeky Dulce v Argentině